

1. évad

2004-2005

2. évad

2006 

Televíziós sorozatok epizódlistái
Epizodok listaja